Löbmann ist der Familienname folgender Personen:

 Benno Löbmann (1914–1991), deutscher Geistlicher, Theologe und Hochschullehrer
 Franz Löbmann (1856–1920), deutscher Geistlicher, Titularbischof von Priene